Miejscowość w USA:
 Millard – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
Hrabstwo w USA:
 hrabstwo Millard (ang. Millard County) – w stanie Utah